MTA steht als Abkürzung für:

 4-MTA, eine psychoaktive Substanz, siehe 4-Methylthioamphetamin
 Magyar Tudományos Akadémia, die Ungarische Akademie der Wissenschaften
 Massachusetts Turnpike Authority, Verkehrsgesellschaft des Bundesstaates Massachusetts
 Mater Ter Admirabilis (‚Dreimal wunderbare Mutter‘), ein Marientitel
 Meilensteintrendanalyse, eine Methode des Projektmanagements
 Metropolitan Transportation Authority, Verkehrsgesellschaft des Bundesstaates New York
 Militärtechnische Akademie, preußische bzw. deutsche Militärakademie
 Mineral Trioxid Aggregat, ein Füllmaterial in der Endodontologie
 Motion-Time-Analysis, eines der Systeme vorbestimmter Zeiten
 Muslim Television Ahmadiyya (mta), ein nichtkommerzieller Fernsehsender der Ahmadiyya Muslim Jamaat

Berufsbezeichnung:
 Mathematisch-Technischer Assistent, ein Ausbildungsberuf in Deutschland
 Medizinisch-technischer Analytiker, frühere Berufsbezeichnung in Österreich, siehe Biomedizinische Analytik
 Medizinisch-technischer Assistent, eine Sammelbezeichnung in Deutschland

Informatik:
 Mail Transfer Agent (auch Mail Transport Agent), ein Programm zur Verteilung von E-Mail
 Multi Threaded Apartment bei COM-Komponenten, siehe Component Object Model #Apartments
 Multimedia Terminal Adapter, ein Kabelmodem mit Telefonie, siehe Unitymedia #Technische Voraussetzungen
 Microsoft Technology Associate – eine Zertifizierung

Abkürzung